Кассезе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кассезе, Антонио (1937—2011) — итальянский юрист, специалист по международному праву.
 Кассезе, Сабино (род. 1935) — итальянский юрист и политик, министр государственного управления.